Santa Maria Maggiore (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Verbano Cusio Ossola
Basiliek van Santa Maria Maggiore, een kerk in Rome, behorend tot het patrimonium van het Vaticaan